Vidice est un toponyme qui peut désigner :

Vidice, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Vidice, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie